est un nom de famille japonais, signifiant "palissade".

Patronymes 

 , (1489 — 1548), samouraï japonais faisant partie des 24 généraux de Takeda Shingen ;
 , (1837 — 1919), homme politique japonais ;
 , (1957 – ), mangaka japonais ;
 , (1885 — 1948), général japonais durant la Seconde Guerre mondiale ;
 , (1967 — ), créateur de jeu vidéo japonais ;
 , (aussi appelée Itagaki), ( ), samouraï japonaise ;
 , (1967 — ), photographe japonais ;
 , rugbyman japonais ;
 , (1947 — ), astronome japonais ;
 , (1894 — 1966), critique d'art japonais ;
 , (1945 — ), coureur de combiné nordique japonais ;

Personnages fictifs 
 Manabu et Nanako Itagaki, sont des personnages du manga Ippo.

Astronomie 
 (14551) Itagaki, astéroïde nommé en l'honneur de Kōichi Itagaki

Patronyme japonais